Encoding bedeutet

 in der Nachrichten- und Antriebstechnik die Tätigkeit eines Kodierers
 in der Informatik eine Zeichenkodierung